La Coppa Italia 1994-1995 si è svolta dal 2 ottobre 1994 al 1º aprile 1995: al torneo hanno partecipato ventotto squadre di pallavolo italiane e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva al .

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi prima fase

Andata

Ritorno

Quarti prima fase

Andata

Ritorno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 1994
Pallavolo nel 1995
 1994-1995